Odilo van Beieren, hertog van Beieren (736-748)
 Odilo van Stavelot, abt van Stavelot (952-954)
 Odilo van Cluny, abt van Cluny (992-1048)